Ми́лош Ма́цоурек (; 2 декабря 1926 — 30 сентября 2002) — чешский писатель-сказочник, сценарист и поэт, автор сценариев комедийных и фантастических фильмов. Автор сказки «Бонифаций и его племянники», ставшей основой сценария мультфильма «Каникулы Бонифация».

Творчество 
Прежде чем заняться литературной деятельностью, Мацоурек перепробовал много профессий. Литературное творчество начал как поэт, однако после первой опубликованной книги стихов в начале 1960-х годов издал несколько книг сказок, которые были переведены на многие языки, в том числе на русский. В это же время Мацоурек начал писать киносценарии. В кино у него сложились прочные творческие союзы с режиссёрами Вацлавом Ворличеком и Олдржихом Липским.
Постоянным иллюстратором сказок Мацоурека стал график Адольф Борн, с которым они создали сериал о приключениях школьников Маха и Шебестовой, выходивший параллельно в мультипликационном и книжном виде, причём Борн был указан в качестве соавтора.

Скончался Милош Мацоурек в 2002 году.

Сценарии 
 Кто хочет убить Джесси? /  (1966, режиссёр Вацлав Ворличек)
 Я убил Эйнштейна, господа /  (1969, режиссёр Олдржих Липский)
 Четырех убийств достаточно, дорогая /  (1970, режиссёр Олдржих Липский)
 Пан, вы вдова /  (1970, режиссёр Вацлав Ворличек)
 Девушка на метле /  (1971, режиссёр Вацлав Ворличек)
 Как утопить доктора Мрачека /  (1974, режиссёр Вацлав Ворличек)
 Соло для слона с оркестром / Cirkus v cirkuse (1975, режиссёр Олдржих Липский)
 Что если поесть шпината /  (1977, режиссёр Вацлав Ворличек)
 Завтра встану и ошпарюсь чаем /  (1977, режиссёр Йиндржих Полак)
 Мах и Шебестова /  (мультсериал; 1977—2005, режиссёры Адольф Борн, Ярослав Доубрава, Милош Мацоурек)
 Арабелла /  (телесериал) (1979, режиссёр Вацлав Ворличек)
 Жофка и ее приключения / Žofka a její dobrodružství (мультсериал; 1986—1996 режиссёры Адольф Борн, Ярослав Доубрава, Милош Мацоурек)
 Арабелла возвращается /  (телесериал; 1993)
 Гости из Галактики / Monstrum z galaxie Arkana (1981, режиссёр Душан Вукотич)
 Жар-птица /  (1997, режиссёр Вацлав Ворличек)
 Лебединое озеро / Jezerní královna (1998, режиссёр Вацлав Ворличек)
 Букет /  (2000, режиссёр )
 Мах, Шебестова и телефонная трубка /  (2001, режиссёр Вацлав Ворличек)

Экранизации 
  — «Каникулы Бонифация» (мультфильм, режиссёр Фёдор Хитрук)
  — «Про бегемота, который боялся прививок» (мультфильм, режиссёр Леонид Амальрик)
  — «Франтишек» (мультфильм, режиссёр Вадим Курчевский)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Милош Мацоурек на CSFD
 Сказки Милоша Мацоурека

Чешские писатели

Детские писатели Чехии